Гвоздь:

 Гвоздь — крепёжное изделие, метиз в виде стержня с головкой и острым концом.

Фамилия 
 Гвоздь, Виктор Иванович (1959—2021) — советский и украинский деятель силовых и разведывательных структур, военный и дипломат.
 Гвоздь, Николай Петрович (1937—2010) — советский украинский бандурист, народный артист УССР (с 1979 года).

В культуре 
 «Гвоздь» — советский мультфильм 1972 года эстонского режиссёра Хейно Парса.

Другое 
 «Гвоздь» — монополистическое объединение в Российской империи.

См. также 
 Гвозд — село в Надворнянском районе Ивано-Франковской области Украины.